Копчак:

 Копчак — село в составе автономного территориального образования Гагаузия в Молдавии.
 Копчак — село в Штефан-Водском районе Молдавии.